Ernest Wilczek (1862-1948), pharmacien botaniste suisse.
Erwin Wilczek, (1940-2021), ancien footballeur polonais.
Frank Wilczek, né en 1951, physicien américain.
Georgina von Wilczek (« Gina » de Wilczek) (1921-1989), épouse du prince François-Joseph II de Liechtenstein. 
Johann Nepomuk Wilczek (1837-1922), austro-hongrois, sponsor de l'expédition austro-hongroise au pôle Nord avec Ödön Edmund Zichy (1811–1894).
Kamil Wilczek (1988-), footballeur international polonais.
Rudolf Wilczek (1903-1984), botaniste polonais.

Homonymie de patronyme